

Андре́й Ростисла́вич (Георгий; умер после 1147) — первый удельный князь елецкий, старший из троих сыновей рязанского князя Ростислава Ярославича.

Никоновская летопись под 1147 г. сообщает, что «…прииде из Рязани с Ельца князь Андрей Ростиславичь к Давыдовичам в Чернигов», боровшимся в то время против великого князя киевского Изяслава Мстиславича. Однако историки ставят под сомнение существование в XII веке Ельца и то, что он относился к Рязанскому княжеству, поскольку руководил составлением Никоновской летописи митрополит Даниил, по происхождению рязанец.

Семья 
Отец: Ростислав Ярославич — князь пронский, рязанский и муромский.

Братья:
 Глеб (умер 1177) — князь рязанский (1145—1177 с перерывами).
 Юрий (Л.Войтович отождествляет его с самим Андреем, в этом случае у Андрея был сын и дочь, предположительно замужем за Олегом Святославичем черниговским).

Примечания

Источники

Ссылки 
 

Князья елецкие
Святославичи
Умершие в XII веке
Рюриковичи по алфавиту